Serra (fabeldier), fabeldier

Aardrijkskunde 
Brazilië
 Nationaal park Serra da Canastra, nationaal park in Brazilië
 Nationaal park Serra da Capivara, nationaal park in Brazilië
 Nationaal park Serra dos Órgãos, nationaal park in Brazilië
 Serra (Espírito Santo), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Espírito Santo
 Serra do Mar, gebergte in Brazilië

Griekenland
 Serra (Griekenland), plaats in Griekenland

Italië
 Serra (rivier), rivier in Italië
 Serra (Quattordio), plaats in de Italiaanse gemeente Quattordio
 Serra (Rocca Santa Maria), plaats in de gemeente Rocca Santa Maria
 Serra d'Aiello, gemeente in de provincie Cosenza
 Serra de' Conti, gemeente in de provincie Ancona
 Serra Pedace, gemeente in de provincie Cosenza
 Serra Riccò, gemeente in de provincie Genua
 Serra San Bruno, gemeente in de provincie Vibo Valentia
 Serra San Quirico, gemeente in de provincie Ancona
 Serra Sant'Abbondio, gemeente in de provincie Pesaro-Urbino

Portugal
 Serra (Tomar), plaats in de gemeente Tomar
 Serra da Estrela, gebergte in Portugal
 Cão da Serra da Estrela, een hondenras
 Serra da Estrela (kaas), een soort schapenkaas
 Serra de Água, plaats in de gemeente Ribeira Brava
 Serra do Bouro, plaats in de gemeente Caldas da Rainha

Spanje
 Serra (Valencia), plaats in de Spaanse provincie Valencia
 Serra de Collserola, gebergte in Spanje

Personen 
Chico Serra (1957), Braziliaans Formule 1-coureur
Diana Serra Cary (1918-2020), beter bekend als Baby Peggy, Amerikaans actrice
Dominic Serra (ca. 1286-1348), Frans kardinaal
Florent Serra (1981), Franse tennisser
Junípero Serra (1713-1784), Spaans missionaris
Richard Serra (1938), Amerikaans beeldhouwer en videokunstenaar